Рід налічує 6 видів риб родини цихлові.

Види 

*Mesonauta acora (Castelnau 1855)
*Mesonauta egregius Kullander & Silfvergrip 1991
*Mesonauta festivus (Heckel 1840)
*Mesonauta guyanae Schindler 1998
*Mesonauta insignis (Heckel 1840)
*Mesonauta mirificus Kullander & Silfvergrip 1991

Джерела 

Риби Південної Америки
Cichlasomatinae